Fabienne Boffin (* 29. November 1963) ist eine ehemalige französische Judoka. Sie war 1986 Weltmeisterschaftsdritte.

Sportliche Karriere 
Fabienne Boffin kämpfte bis 1989 überwiegend im Superleichtgewicht, der Gewichtsklasse bis 48 Kilogramm. 1983, 1986 und 1989 war sie französische Meisterin im Superleichtgewicht, 1991 siegte sie im Halbleichtgewicht, der Gewichtsklasse bis 52 Kilogramm.

Boffin war 1981 Zweite der französischen Meisterschaften hinter Catherine Lecoq. 1982 war sie erneut Zweite, diesmal hinter Marie-France Colignon. Nach ihrem Meistertitel 1983 trat sie auch bei den Europameisterschaften in Genua an. Dort unterlag sie im Halbfinale der Britin Karen Briggs; den Kampf um eine Bronzemedaille gewann sie gegen Jola Bink aus den Niederlanden. Obwohl Boffin 1984 nur dritte der französischen Meisterschaften geworden war nahm sie an den Europameisterschaften 1984 in Pirmasens teil. Dort erreichte sie das Finale und erhielt die Silbermedaille hinter Karen Briggs.

Nach ihrem zweiten französischen Meistertitel 1986 gewann sie eine Bronzemedaille bei den Europameisterschaften 1986 in London, nachdem sie im Halbfinale gegen Karen Briggs verloren hatte. Bei den Weltmeisterschaften in Maastricht unterlag sie im Viertelfinale der Japanerin Fumiko Ezaki. Nach Siegen in der Hoffnungsrunde über die Australierin Julie Reardon und die Spanierin Dolores Veguillas erhielt Boffin eine Bronzemedaille.

Im Sommer 1989 wechselte Fabienne Boffin ins Halbleichtgewicht. Bei den Europameisterschaften 1990 in Frankfurt am Main unterlag sie im Halbfinale der Ungarin Katalin Parragh, gewann aber den Kampf um Bronze gegen Dolores Ortíz aus Spanien. Im Jahr darauf bei den Europameisterschaften 1991 in Prag unterlag sie im Halbfinale der Niederländerin Jessica Gal und gewann Bronze durch einen Sieg über die für die Sowjetunion antretende Tatjana Gawrilowa. Bei den Weltmeisterschaften 1991 in Barcelona besiegte Boffin im Viertelfinale die Spanierin Almudena Muñoz, nach Niederlagen gegen die Italienerin Alessandra Giungi und die Japanerin Mutsumi Ueda belegte Boffin den fünften Platz.

Weblinks 
 Turnierergebnisse bei judoinside.com

Fußnoten 

Judoka (Frankreich)
Französischer Meister (Judo)
Franzose
Geboren 1963
Frau